Müsella est le nom d'une petite station de ski située à La Punt Chamues-ch (en Suisse) ;
 Musella est un genre de la famille des Musacées ;
 Musella est une ville de Géorgie (USA).

 Lino Musella  (1980-), acteur italien.